Юнион Пасифик:

 Union Pacific Railroad — американская железнодорожная компания.
 «Юнион Пасифик» — балет Николая Набокова в хореографии Леонида Мясина (1934). 
 «Юнион Пасифик» — фильм-вестерн Сесила де Милля(США, 1939).